I visitatori (Les visiteurs) – miniserie francese del 1980 
 I visitatori (Les Visiteurs) – film del 1993 diretto da Jean-Marie Poiré
 I visitatori 3 - Liberté, egalité, fraternité (Les Visiteurs : La Révolution) – film francese del 2016 diretto da Jean-Marie Poiré